Dit is een lijst van bisschoppen en aartsbisschoppen van Trier. Binnen het Heilige Roomse Rijk waren de aartsbisschoppen ook keurvorst (zie Keur-Trier).

Trier
Trier
Geschiedenis van Rijnland-Palts